Ludvík VI. Hesensko-Darmstadtský (25. ledna 1630, Darmstadt – 24. dubna 1678, Darmstadt) byl od roku 1661 hesensko-darmstadtským lankrabětem.

Život 
Ludvík se narodil jako nejstarší syn lankraběte Jiřího II. Hesensko-Darmstadtského a jeho manželky Žofie Eleonory Saské.

V roce 1661 přijal vévoda sasko-výmarský vévoda Vilém Ludvíka do literární společnosti Die Fruchtbringende Gesellschaft pod jménem "Neohrožený", kde se Ludvík stal blízkým přítelem vévody Fridricha I. Sasko-Gothajsko-Altenburského a následně se v roce 1666 oženil s jeho sestrou. Po smrti své první manželky napsal lankrabě Ludvík několik básní.

Ludvík pozval pietistického teologa Johanna Winklera jako pastora do Bad Homburgu a jmenoval Wolfganga Karla Brigela svým dvorním kapelníkem. Dvorní knihovna v Darmstadtu byla založena na základě knihovny Johanna Michaela Moschershe, kterou Ludvík získal. V roce 1662 Ludvík konečně získal majetek v Eberstadtu s pevností Frankenstein.

Lankrabě Ludvík VI. zemřel 24. dubna 1678 ve věku 48 let v Darmstadtu. Ve své závěti jmenoval svou druhou manželku, aby vládla s podporou poradců - dvou šlechticů a dvou vědců.

Manželství a potomci 
Poprvé se Ludvík oženil 24. listopadu 1650 ve dvaceti letech se svou o čtyři roky mladší sestřenicí Marií Alžbětou, dcerou vévody Fridricha III. Holštýnsko-Gottorpského. Manželé spolu měli osm dětí:

 Magdaléna Sibyla Hesensko-Darmstadtská (28. dubna 1652 – 11. srpna 1712) ⚭ 1673 vévoda Vilém Ludvík Württemberský (7. ledna 1647 – 23. června 1677)
 Žofie Eleonora Hesensko-Darmstadtská (1653)
 Jiří Hesensko-Darmstadtský (1654–1655)
 Marie Alžběta Hesensko-Darmstadtská (11. března 1656 – 16. srpna 1715) ⚭ 1676 vévoda Jindřich Sasko-Römhildský (19. listopadu 1650 – 13. května 1710)
 Augusta Magdaléna Hesensko-Darmstadtská (6. březen 1657 – 1. září 1674)
 Ludvík VII. Hesensko-Darmstadtský (22. června 1658 – 31. srpna 1678)
 Fridrich Hesensko-Darmstadtský (1659–1676)
 Žofie Marie Hesensko-Darmstadtská (7. května 1661 – 22. srpna 1712) ⚭ 1681 vévoda Kristián Sasko-Eisenberský (6. ledna 1653 – 28. dubna 1707)

Marie Alžběta zemřela 17. června 1665 ve věku 31 let a Ludvík se následující rok 5. prosince 1666 v šestatřiceti letech podruhé oženil s o deset let mladší Alžbětou Doroteou, nejstarší dcerou vévody Arnošta I. Sasko-Gothajského. Se druhou manželkou měl lankrabě také osm dětí:

 Arnošt Ludvík Hesensko-Darmstadtský (15. prosince 1667–12. září 1739) ⚭ 1687 Dorotea Šarlota Braniborsko-Ansbašská (28. listopadu 1661 – 15. listopadu 1705), ⚭ 1727 Luisa Žofie von Spiegel zum Desenberg (1690–1751)
 Jiří Hesensko-Darmstadtský (25. dubna 1669 – 13. září 1705)
 Žofie Luisa Hesensko-Darmstadtská (1670–1758)
 Filip Hesensko-Darmstadtský (20. července 1671 – 11. srpna 1736)
 Jan Hesensko-Darmstadtský (1672–1673)
 Jindřich Hesensko-Darmstadtský (1674–1741)
 Alžběta Dorotea Hesensko-Darmstadtský (24. dubna 1676 – 9. září 1721) ⚭ 1700 Fridrich III. Hesensko-Homburský (1673–1746)
 Fridrich Hesensko-Darmstadtský (18. září 1677 – 18. října 1708)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 25. ledna
Narození v roce 1630
Narození v Darmstadtu
Úmrtí 24. dubna
Úmrtí v roce 1678
Úmrtí v Darmstadtu
Hesensko-Darmstadtští
Muži